Le Conseil des Anciens, ou Chambre des Anciens, peut désigner :
 le Conseil des Anciens, ou Gérousia, assemblée constitué de citoyens dans certaines cités de la Grèce antique, comme Sparte ou Troie ;
 les Juifs, également, avaient à Alexandrie un Conseil des Anciens ;
 le Conseil des Anciens dans certaines cités italiennes au Moyen Âge, comme Florence vers 1250
 le Conseil des Anciens, assemblée législative en France, sous le régime du Directoire (Première République)
 le Conseil des Anciens, chambre haute de l'Assemblée nationale de la république islamique d'Afghanistan ;
 la Chambre des Anciens, chambre haute du Parlement du Somaliland.

Liens externes 
 Le citoyen grec
 Conseil juif des Anciens